Il singolare del torneo di tennis Edinburgh Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexandre Simoni che ha battuto in finale Jean-René Lisnard 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Martin Lee (primo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Taylor Dent (primo turno)
 Michael Kohlmann (secondo turno)

 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Alexandre Simoni (Campione)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)
 Tomas Behrend (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 2002